Esistono più comuni francesi con questo nome

Ramecourt – Passo di Calais
Ramecourt – Vosgi